Sezon 2006/07 Eredivisie rozpoczął się 18 sierpnia 2006. Obrońca tytułu – PSV Eindhoven, szybko wypracował przewagę nad innymi zespołami. Po 20 meczach klub z Eindhoven wyprzedzał: o 11 punktów AZ Alkmaar i o 12 oczek AFC Ajax. W 13 kolejnych meczach PSV Eindhoven roztrwoniło przewagę punktową. Dzięki remisowi PSV z Utrechtem w przedostatniej kolejce, AZ Alkmaar oraz AFC Ajax dogoniły lidera. Wszystkie trzy zespoły: PSV, AZ oraz Alkmaar zgromadziły 72 punkty w 33 meczach. Najlepszy bilans bramkowy miał AZ Alkmaar, drugi pod tym względem był AFC Ajax, trzecie PSV Eindhoven. O tytule mistrzowskim zadecydować miała ostatnia kolejka ligowa. W niej: AZ przegrał z Excelsiorem 2:3, Ajax pokonał Willem II Tilburg 2:0, natomiast PSV rozgromił SBV Vitesse 5:1. PSV oraz Ajax zgromadziły po 75 punktów, ale PSV posiadał lepszy bilans bramkowy (+50) niż Ajax (+49). W związku z tym mistrzostwo przyznano PSV Eindhoven, a zdecydowała o nim jedna bramka.

Drużyny 

 ADO Den Haag
 AFC Ajax
 AZ Alkmaar
 SBV Excelsior
 Feyenoord
 De Graafschap
 FC Groningen
 SC Heerenveen
 Heracles Almelo
 NAC Breda
 NEC Nijmegen
 PSV Eindhoven
 RKC Waalwijk
 Roda JC
 Sparta Rotterdam
 FC Twente
 FC Utrecht
 SBV Vitesse
 Willem II Tilburg

Tabele

Tabela końcowa 

Pt – zdobyte punkty; M – mecze rozegrane; W – wygrane; R – remisy; P – porażki;GD – gole strzelone; GP – gole stracone; GD – różnica bramek

Tabela spotkań

Play-offs

Play-offs: Liga Mistrzów 

Drużyny rywalizują systemem pucharowym o jedno miejsce w rozgrywkach Ligi Mistrzów i trzy miejsca w Pucharze UEFA 

AFC Ajax zakwalifikował się do Ligi Mistrzów. AZ Alkmaar, FC Twente i SC Heerenveen zakwalifikowały się do Pucharu UEFA.

Play-offs: Puchar UEFA 

Drużyny rywalizują o jedno miejsce w Pucharze UEFA. Przegrany rywalizacji finałowej rywalizuje o miejsce w rozgrywkach Pucharu Intertoto.

FC Groningen zakwalifikowało się do Pucharu UEFA. FC Utrecht zmierzy się z SBV Vitesse (zwycięzca meczu I) o awans do Pucharu Intertoto.

Play-Offs: Puchar Intertoto 

SBV Vitesse zmierzy się z FC Utrechtem (przegranym meczu F) o start w Pucharze Intertoto.

FC Utrecht zakwalifikował się do rozgrywek Pucharu Intertoto.

Klasyfikacja najskuteczniejszych strzelców

Stadiony sezonu 2006/2007

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2006 w Holandii
2007 w Holandii
2006 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej